Occupazione sovietica dell'Estonia – durante la seconda guerra mondiale
 Occupazione tedesca dell'Estonia
 Occupazione tedesca dell'Estonia (1917-1918) – occupazione dell'esercito imperiale tedesco durante la prima guerra mondiale
 Occupazione tedesca dell'Estonia (1941-1944) – occupazione della Wehrmacht durante la seconda guerra mondiale

Pagine correlate 

 Occupazione sovietica delle repubbliche baltiche